Miejscowości w USA:
 Ryegate – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Golden Valley
 Ryegate – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
Gminy w USA:
 Ryegate (ang. Ryegate Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia